ECM est un sigle désignant :
 École centrale de Marseille ;
 Matrice extracellulaire animale (en anglais, extracellular matrix);
 Edition of Contemporary Music, un label allemand de jazz et de musique classique ;
  (en français, contre-mesure électronique) ;
 Elliptic Curve Method (en français, factorisation en courbe elliptique de Lenstra), un algorithme de factorisation de nombres entiers ;
 Engineering Conception Maintenance, un bureau d'étude, filiale du Groupe CRIT ;
 Ensemble contemporain de Montréal, un orchestre de Montréal ;
 Enterprise Content Management (en français, gestion de contenu d'entreprise), la gestion des contenus (information et documentation) de l'entreprise ;
 état de conscience modifiée ;
  ;
 exemple complet et minimal, dans les forums de programmation, un code source le plus court possible avec lequel se produit le problème posé ;
 enquête client mystère, utilisé en marketing, management et gestion de la qualité.
 Electronic countermeasure, appareil ou technique permettant de tromper ou neutraliser radar, sonar ou tout autre appareil de détection ;

Abréviation